Пастух або па́стир — особа, яка випасає стадо, череду чи отару домашніх тварин.
 Пастух — село в Кюстендильській області Болгарії. Входить до складу общини Невестино.
 «Пастух» — радянський короткометражний художній фільм 1957 року, екранізація однойменного оповідання Михайла Шолохова.
Думузі-пастух — п'ятий додинастичний цар легендарного періоду до Великого потопу. Останній з трьох відомих міфічних царів другого міста-держави стародавнього Шумеру Бад-Тібіра, розташованого на півдні давньої Месопотамії

Українське прізвище 

 Пастух Вадим Васильович — полковник Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Пастух Валерій Васильович — майор Збройних Сил України, учасник російсько-української війни.
 Пастух Віктор Іванович (1957—1996) — радянський і український альпініст, майстер спорту міжнародного класу.
 Пастух Віталій Володимирович —( 1 жовтня 1972, Улан-Батор, Монголія) — український музичний та телевізійний продюсер.
 Пастух Володимир Васильович (20 травня 1937) — український геодезист, топограф, кандидат технічних наук, доцент Київського національного університету імені Тараса Шевченка, професор Національного авіаційного університету.
 Пастух Євген Володимирович (18 січня 1979) — український хокеїст, правий нападник. Виступає за «Донбас» (Донецьк) у Вищій хокейній лізі.
 Пастух Орест Валерійович (нар. 1987) — український режисер, актор, прозаїк, драматург.
 Пастух Остап Іванович (1936—1997) — учасник українського правозахисного руху, український політв'язень.
 Пастух Петро (1908—1941) — український греко-католицький священник, жертва радянських репресій, слуга Божий.
 Пастух Родіон Васильович (нар. 1974) — боксер
 Пастух Роман Іванович (20 лютого 1948) — український новинар, публіцист, поет, краєзнавець, етнограф, фольклорист, літературознавець, редактор, культурно-громадський діяч.
 Пастух Семен Семенович (нар. 1951) — радянський і російський театральний художник, сценограф, лауреат премій «Золотой софіт» (2000) та «Золотая маска» (2000, 2006, 2016)
 Пастух Тарас Тимофійович (20 березня 1978) — український громадський діяч, депутат Тернопільської обласної ради (2006).
 Кіндзерявий-Пастух Яків Ількевич (1897-1956) — релігійний діяч, настоятель церкви Покрови Діви Марії (Німеччина); сотник 1-ї кінної Гайдамацької сотні Запорозького полку ім. Янка Кармелюка Армії УНР.

Див. також 
 Пастухов
 Кир Великий (др.-перс. Куруш, що означає «Пастух») — перський цар
 Цар-пастух

Українські прізвища